Айґек () — вірменські села:

 Айґек — село в марзі (області) Армавір, Республіка Вірменія;
 Айґек — село в Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка;